Rancati ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Rancati (1940–2012), italienischer Radrennfahrer
 Ilarione Rancati (1594–1663), italienischer Abt der Zisterzienser, Theologe, Bibliothekar, Gelehrter und Arabist